Балыкова — женская форма русской фамилии .
 Балыкова, Лариса Александровна (род. 1968) — российский учёный-педиатр, член-корреспондент РАН.
 Балыкова, Люция Кузьминична (1931—2010) — советский и российский педагог, Герой Социалистического Труда.